Ги Ларо́ш (; 16 июля 1921, Ла-Рошель — 17 февраля 1989, Париж) — французский модельер, основатель одноимённой компании.

Биография 
Карьеру начал с создания дамских шляп, с 1949 года работал у Жана Дессе, став его помощником. В 1955 году посетил Нью-Йорк для изучения новых методов производства готовой одежды. В 1957 году основал дом высокой моды в Париже, в том же году представил в Париже свою первую коллекцию одежды. В 1961 году открыл бутик, в котором продавалась его новая линия готовой одежды. В 1966 году представил свою первую линию женских духов Fidji. Среди других ароматов, созданных Ларошем: Drakkar (1972), J’ai Osé (1977), Drakkar Noir (1982), Clandestine (1986), Horizon (1993).

В конце 1960-х годов создавал образцы готовой одежды для мужчин, открыв в 1966 году бутик «Guy Laroche Monsieur». В 1970-х годах перестал самостоятельно заниматься разработкой готовой одежды, сосредоточившись на создании моделей высокой моды.

В настоящее время торговая марка Guy Laroche принадлежит концерну L'Oreal.

Награды 
 дважды, в 1985 и 1989 годах, получал «Золотой напёрсток», вручаемый в Париже за самую оригинальную и элегантную коллекцию «от кутюр» сезона.
 Кавалер Ордена Почётного легиона (1987).

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт дома моды «Guy Laroche»

Источники 
 «Laroche, Guy». Encyclopædia Britannica from Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite.
 History of Guy Laroche

Основатели домов высокой моды